Dit is een lijst van planetoïden 49801-49900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 01 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (49801) - || 1999 XP34|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (49802) - || 1999 XA35|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (49803) - || 1999 XG35|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49804) - || 1999 XM35|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (49805) - || 1999 XC36|| 6 december 1999 || T. Kobayashi
|-
| (49806) - || 1999 XL38|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (49807) - || 1999 XL39|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (49808) - || 1999 XD40|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (49809) - || 1999 XC42|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49810) - || 1999 XH43|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49811) - || 1999 XT44|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49812) - || 1999 XH46|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49813) - || 1999 XQ46|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49814) - || 1999 XL47|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49815) - || 1999 XK56|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49816) - || 1999 XZ57|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49817) - || 1999 XC58|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49818) - || 1999 XT58|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49819) - || 1999 XA59|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49820) - || 1999 XS64|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49821) - || 1999 XA70|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49822) - || 1999 XD70|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49823) - || 1999 XV71|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49824) - || 1999 XV73|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49825) - || 1999 XW73|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49826) - || 1999 XN74|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49827) - || 1999 XM77|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49828) - || 1999 XE82|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49829) - || 1999 XA83|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49830) - || 1999 XP83|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49831) - || 1999 XT83|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49832) - || 1999 XA84|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49833) - || 1999 XB84|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49834) - || 1999 XC84|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49835) - || 1999 XK84|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49836) - || 1999 XD85|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49837) - || 1999 XN85|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49838) - || 1999 XS86|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49839) - || 1999 XY87|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49840) - || 1999 XQ89|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49841) - || 1999 XN90|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49842) - || 1999 XS90|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49843) - || 1999 XP92|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49844) - || 1999 XR92|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49845) - || 1999 XA93|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49846) - || 1999 XE93|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49847) - || 1999 XO93|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49848) - || 1999 XG94|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49849) - || 1999 XK94|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49850) - || 1999 XM94|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49851) - || 1999 XM95|| 7 december 1999 || T. Kobayashi
|-
| (49852) - || 1999 XA96|| 9 december 1999 || T. Kobayashi
|-
| (49853) - || 1999 XG96|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49854) - || 1999 XB98|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49855) - || 1999 XV98|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49856) - || 1999 XC99|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49857) - || 1999 XD99|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49858) - || 1999 XZ99|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49859) - || 1999 XB100|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49860) - || 1999 XO100|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49861) - || 1999 XG101|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49862) - || 1999 XC104|| 9 december 1999 || T. Kagawa
|-
| (49863) - || 1999 XK104|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49864) - || 1999 XS104|| 10 december 1999 || T. Kobayashi
|-
| (49865) - || 1999 XF108|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (49866) - || 1999 XG111|| 7 december 1999 || CSS
|-
| (49867) - || 1999 XL111|| 8 december 1999 || CSS
|-
| (49868) - || 1999 XF112|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (49869) - || 1999 XG115|| 12 december 1999 || G. W. Billings
|-
| (49870) - || 1999 XK118|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (49871) - || 1999 XY118|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (49872) - || 1999 XT124|| 7 december 1999 || CSS
|-
| (49873) - || 1999 XZ124|| 7 december 1999 || CSS
|-
| (49874) - || 1999 XW129|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (49875) - || 1999 XR130|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (49876) - || 1999 XG131|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (49877) - || 1999 XD133|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (49878) - || 1999 XF134|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (49879) - || 1999 XH135|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (49880) - || 1999 XP135|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (49881) - || 1999 XO138|| 4 december 1999 || Spacewatch
|-
| (49882) - || 1999 XO140|| 2 december 1999 || Spacewatch
|-
| (49883) - || 1999 XW140|| 2 december 1999 || Spacewatch
|-
| (49884) - || 1999 XA144|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (49885) - || 1999 XG146|| 7 december 1999 || Spacewatch
|-
| (49886) - || 1999 XX151|| 7 december 1999 || Spacewatch
|-
| (49887) - || 1999 XH156|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (49888) - || 1999 XQ156|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (49889) - || 1999 XA158|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (49890) - || 1999 XE158|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (49891) - || 1999 XF158|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (49892) - || 1999 XG159|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (49893) - || 1999 XF160|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (49894) - || 1999 XJ160|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (49895) - || 1999 XK160|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (49896) - || 1999 XN160|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (49897) - || 1999 XY160|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (49898) - || 1999 XZ160|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (49899) - || 1999 XA163|| 8 december 1999 || Spacewatch
|-
| (49900) - || 1999 XV163|| 8 december 1999 || CSS|}

Planetoïdenlijsten